Chiesa di San Pietro in Vinculis – chiesa di Casaglia, frazione del comune di Borgo San Lorenzo
 Chiesa di San Pietro in Vinculis – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Pietro in Vinculis – chiesa di Pisa
 Chiesa di San Pietro in Vinculis – chiesa di Salerno
 Chiesa di San Pietro in Vinculis – chiesa di San Piero in Bagno, frazione del comune di Bagno di Romagna
 Chiesa di San Pietro in Vinculis – chiesa di Zoppè, frazione del comune di San Vendemiano

Pagine correlate 
 San Pietro in Vincoli
 Chiesa di San Pietro in Vincoli